

Топонім 

 Гокай — місто в окрузі Фаєтт штату Айова, США. 
 Гокай-пойнт — височина в окрузі Оссеола, Айова.

Див. також 
 Гокай Е-2 — американський військовий радіолокаційний літак.
Кейт Бішоп (Соколине Око / Гокай) — вигадана супергероїня Marvel Comics.
 Клінт Бартон (Соколине Око / Гокай) — вигаданий супергерой Marvel Comics.
«Соколине око» / «Гокай» — американський вебсеріал Кіновсесвіту Marvel, створений для сервісу потокового мовлення Disney+.